

Toponyme 
 Lamberville, commune française de la Manche
 Lamberville, commune française de la Seine-Maritime

Patronyme 
 Jacques de Lamberville (1641-1710) est un jésuite français venu en Nouvelle-France à l'âge de 34 ans.
 Jean de Lamberville (Rouen, -Paris, ) est un missionnaire jésuite français, frère de Jacques.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France